Effektor (von lateinisch efficere ‚bewirken‘) steht für:

 Effektor (Physiologie), Erfolgszelle in einem Erfolgsorgan
 Effektor (Genetik), Molekül, das die Bindungsfähigkeit eines Regulatorproteins an die DNA verändert
 Effektor (Biologie), Molekül, das Proteinumwandlungen bewirkt
 Effektor, technisches Element, das eine Eingangsgröße umwandelt, siehe Aktor
 Effektor, eine Waffe als der Teil eines Waffensystems, der die Waffenwirkung entfaltet (im Ggs. zum Sensor)
 Bioeffektor, Wirkstoff, der die Vitalität von Nutzpflanzen erhöht
 Endeffektor, letztes Element einer kinematischen Kette
 Bakterielle Effektorproteine, Proteine, die von Bakterien in Wirtszellen injiziert werden

Siehe auch: